John Field je lahko:
 John Field (general)
 John Field (skladatelj)